Reents ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Reents (* 1934), deutsche Theologin
 Claus-Dieter Reents (1943–1996), deutscher Schauspieler
 Edo Reents (* 1965), deutscher Kulturjournalist und Literaturkritiker
 Henny Reents (* 1974), deutsche Schauspielerin
 Jürgen Reents (1949–2022), deutscher Politiker und Journalist
 Mense Reents (* 1970), deutscher Musiker
 Reinhard Reents (* 1962), deutscher Tierzüchter